Berthold Woltze (1829-1896), peintre et illustrateur allemand,
  (1860-1925), architecte et peintre allemand.

Patronyme allemand